Lin Bin (1961), enginyer i empresari xinès 
 Lin Biao (Wuhan, ?), militar i polític xinès 
 Lin Daiyu, personatge principal de la novel·la xinesa Cao Xueqin
 Lin Dan (Longyan, 1983), jugador de bàdminton xinès 
 Lin Junhong (1990), ciclista xinesa especialista en el ciclisme en pista
 Lin Liang, pintor xinès que va viure sota la dinastia
 Lin Tinggui, pintor xinès que va viure sota la dinastia Song del Sud
 Lin Xiangru, polític del període dels Regnes Combatents, que va servir a l'estat de Zhao 
 Lin Xin, rei de la Dinastia Shang 
 Lin Yue (1991, Guangdong), esportista xinès que competeix a salts 
 Chen Lin, diversos personatges
 Ma Lin (1980, Shenyang, República Popular de la Xina), jugador de tennis de taula xinès
 Ruby Lin (1976), actriu i productora cinematogràfica de la República de la Xina
 Zhang Lin (1987, Pequín), nedador xinès